Чыргакы — топоним в России

 Чыргакы — село, административный центр и единственный населённый пункт Чыргакынского сумона в Дзун-Хемчикского кожууне Республики Тыва.
 Чыргакы — река в Республике Тыва, образуется слиянием рек Улуг-Чыргакы и Аньяк-Чыргакы.